3-й выпуск  Тура Йоркшира — шоссейной многодневной велогонки по дорогам британского графства Йоркшир. Гонка прошла с 28 по 30 апреля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал бельгийский велогонщик Серж Пауэлс из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 7 команд категории UCI WorldTeam, 5 проконтинентальных и 5 континентальных команд, а также сборная Великобритании.
 Всего на старт соревнования вышли 135 гонщиков. До финиша доехали 100 спортсменов.

Маршрут 
25 октября 2016 года были объявлены места старта и финиша этапов, которыми стали города Бридлингтон, Скарборо, Тадкастер, Харрогейт, Брэдфорд и Шеффилд. Профили этапов были представлены 2 декабря 2016 года. Общая протяжённость дистанции составила 491 километр.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Йоркшира 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Великобритании в 2017 году
Апрель 2017 года